Slavovitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Slavovitsa (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Dolna Mitropolija, 
 Slavovitsa (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Septemvri, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar